Годы молодые (фильм, 1942) — фильм Григория Гричера-Чериковера
 Годы молодые (фильм, 1959) — фильм Алексея Мишурина